El término alberjón puede referirse:

 al nombre común de la planta Lupinus angustifolius;
 al nombre común de la planta Lupinus hispanicus;
 al nombre común de la planta Vicia hirsuta;
 al nombre común de la planta Vicia sativa.